Alsen kan syfta på:
 Alsen, Krokoms kommun – småort och kyrkby i Jämtland, 
 Alsens socken – en  socken ligger i Jämtland
 Alsens landskommun – en tidigare kommun i Jämtlands län 1863–1973
 Alsens församling – en församling i Krokoms pastorat i Norra Jämtlands kontrakt i Härnösands stift
 Alsens kyrka, 
Alsens distrikt – ett distrikt i Krokoms kommun och Jämtlands län 2016–
 Alsen, Östergötland, sjö i Åtvidabergs kommun,  (36,5 ha)
 Alsen, Närke, nordligaste delen av sjön Vättern,

Se även
Alsensjön vid Alsen, Krokom,  (22,1 km²)
 Alsén, ett efternamn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn